В одиночному розряді тенісного турніру Prague Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Радка Зрубакова здобула титул, у фіналі перемігши Катержину Крупову 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Радка Зрубакова (переможниця)
  Андреа Стрнадова (1-ше коло)
 Відсутня
  Ніколе Крейгер-Ягерман (2-ге коло)

 Вероніка Мартінек (півфінал)
 Майке Бабель (2-ге коло)
 Домінік Монамі (1-ше коло)
 Крістель Фоше (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Prague Open